Gispen ist der Familienname folgender Personen: